Olympia ():

 В музыке:
 Olympia — альбом Брайана Ферри (2010)
  — альбом Austra (2013)
  — мини-альбом  (2006)
 Olympia 06 — альбом Грегори Лемаршаля (2006)

 USS Olympia (C-6) — бронепалубный крейсер военно-морского флота США.
 Radisson Blu Hotel Olümpia — гостиница в Таллине (Эстония).

См. также